Гу́долл () — английская фамилия.

Известные носители:

 Гудолл, Джейн (род. 1934) — британский приматолог, этнолог и антрополог.
 Гудолл, Джозеф (род. 1992) — австралийский боксёр-профессионал.
 Гудолл, Джон (род. 1863—1942) — английский футболист.
 Гудолл, Джошуа (род. 1985) — британский теннисист.
 Гудолл, Дэвид (1914—2018) — английский и австралийский геоботаник и эколог-статистик.
 Гудолл, Кэролайн (род. 1959) — английская актриса.
 Гудолл, Рой (1902—1982) — английский футболист.
 Гудолл, Стэнли Вернон (1883—1965) — инженер-кораблестроитель Великобритании, главный строитель Королевского флота (1936—1944).
 Гудолл, Фредерик (1822—1904) — британский художник.